Египет административно разделен на 27 мухафаз, или провинций (ед.ч. —  muḥāfaẓä, мн.ч —  muḥāfaẓāt).

В 2008 году были образованы две новые мухафазы, или провинции — «Хелуан» и «6 октября», но в 2011 году они были упразднены.

В 2009 году была создана новая мухафаза, или провинция — «Луксор».

Мухафазы, или провинции делятся на марказы, или районы. Каждый марказ, или район — имеет свой административный центр.

Примечания

Ссылки 
 Population and area data
 Map

 
Списки:Египет